Нижнее Кузозеро — озеро на территории Сумпосадского сельского поселения Беломорского района Республики Карелии.

Общие сведения 
Площадь озера — 1 км². Располагается на высоте 153,0 метров над уровнем моря.

Форма озера лопастная, продолговатая: вытянуто с северо-запада на юго-восток. Берега сильно изрезанные, каменисто-песчаные, преимущественно возвышенные.

Из северо-западной оконечности озера вытекает Кузрека, впадающая в Онежскую губу Белого моря.

В озере около десятка безымянных островов различной площади.

Код объекта в государственном водном реестре — 02020001411102000008882.

См. также 
 Озёра Карелии

Примечания 

Бассейн Кузреки (река, впадает в Онежский залив)
Озёра Беломорского района